

Населені пункти та їхні частини
 Сьрудбоже — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Сьрудбоже — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Сьрудбоже — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьрудбоже — частина села Пшеязд у гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки